Президент Варшавы () — избираемый на всеобщих выборах руководитель исполнительных органов столицы Польши, Варшавы.

Президент исполняет функции, данные законом для старост повятов, по причине того, что Варшава имеет статус город на правах повята.

К обязанностям президента относится исполнение решений Совета Варшавы и обязанности согласно действующим законам, а также:
 приготовление проектов постановлений Совета Варшавы
 управление городским имуществом
 реализация городского бюджета
 внешнее представительство Варшавы
 руководство текущими делами города

Президент также является руководителем служб, инспекций и охраны Варшавы, в соответствии с административным уставом Варшавы.

Выборы

Президент Варшавы избирается гражданами Варшавы на всеобщих, прямых выборах тайным голосованием. Выборы президента совпадают с общенациональными местными выборами в Польше. 

До 2002 года президент Варшавы избирался депутатами Варшавского городского совета. Избранный президент автоматически становился председателем городского совета Варшавы.

Список президентов Варшавы 
Список президентов Варшавы с момента учреждения этого поста в 1695 году в старом городе . Указаны также лица, исполнявшие обязанности президентов города, не носившие президентского звания.

Примечания 

 
Варшава